{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98701) - || 2000 XS30 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98702) - || 2000 XX31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98703) - || 2000 XE33 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98704) - || 2000 XJ34 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98705) - || 2000 XT35 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98706) - || 2000 XY36 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98707) - || 2000 XL37 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98708) - || 2000 XO38 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98709) - || 2000 XQ38 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98710) - || 2000 XZ38 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98711) - || 2000 XH42 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98712) - || 2000 XT42 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98713) - || 2000 XH43 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98714) - || 2000 XU47 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98715) - || 2000 XH48 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98716) - || 2000 XH49 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98717) - || 2000 XL49 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98718) - || 2000 XX49 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98719) - || 2000 XT52 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98720) - || 2000 XC54 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98721) - || 2000 YV5 || 19 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98722) Elenaumberto || 2000 YJ8 || 22 december 2000 || Ceccano || G. Masi
|-
| (98723) - || 2000 YY11 || 22 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98724) - || 2000 YF14 || 23 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98725) - || 2000 YP14 || 23 december 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (98726) - || 2000 YW15 || 22 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98727) - || 2000 YN16 || 26 december 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (98728) - || 2000 YG21 || 29 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (98729) - || 2000 YW25 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98730) - || 2000 YM26 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98731) - || 2000 YF30 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98732) - || 2000 YR30 || 22 december 2000 || Needville || Needville
|-
| (98733) - || 2000 YT30 || 29 december 2000 || Needville || Needville
|-
| (98734) - || 2000 YQ33 || 30 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (98735) - || 2000 YC34 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98736) - || 2000 YO35 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98737) - || 2000 YC36 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98738) - || 2000 YG38 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98739) - || 2000 YR40 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98740) - || 2000 YN43 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98741) - || 2000 YH45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98742) - || 2000 YM45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98743) - || 2000 YA46 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98744) - || 2000 YM46 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98745) - || 2000 YB47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98746) - || 2000 YQ49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98747) - || 2000 YV50 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98748) - || 2000 YP51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98749) - || 2000 YS51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98750) - || 2000 YJ52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98751) - || 2000 YN52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98752) - || 2000 YK53 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98753) - || 2000 YW53 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98754) - || 2000 YV54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98755) - || 2000 YF58 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98756) - || 2000 YL59 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98757) - || 2000 YZ61 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98758) - || 2000 YM63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98759) - || 2000 YH68 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98760) - || 2000 YO68 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98761) - || 2000 YR68 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98762) - || 2000 YT68 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98763) - || 2000 YL69 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98764) - || 2000 YQ69 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98765) - || 2000 YP70 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98766) - || 2000 YF72 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98767) - || 2000 YV72 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98768) - || 2000 YD75 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98769) - || 2000 YE75 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98770) - || 2000 YN77 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98771) - || 2000 YN78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98772) - || 2000 YP78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98773) - || 2000 YW79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98774) - || 2000 YM80 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98775) - || 2000 YD82 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98776) - || 2000 YN84 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98777) - || 2000 YV85 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98778) - || 2000 YX85 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98779) - || 2000 YJ86 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98780) - || 2000 YZ90 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98781) - || 2000 YF91 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98782) - || 2000 YS92 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98783) - || 2000 YB93 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98784) - || 2000 YU93 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98785) - || 2000 YR94 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98786) - || 2000 YR96 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98787) - || 2000 YP97 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98788) - || 2000 YQ98 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98789) - || 2000 YF99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98790) - || 2000 YW99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98791) - || 2000 YW104 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98792) - || 2000 YR105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98793) - || 2000 YT106 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98794) - || 2000 YX109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98795) - || 2000 YJ110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98796) - || 2000 YD111 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98797) - || 2000 YS111 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98798) - || 2000 YW111 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98799) - || 2000 YZ111 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98800) - || 2000 YN114 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten